Дже:

 Дже — двадцать седьмая буква армянского алфавита.
 Дже Кхемпо — высший религиозный иерарх Бутана.